

Patronyme 

 Hans Werner Henze (1926–2012), compositeur allemand ;
 Stefan Henze (1981–2016), céiste allemand, pratiquant le slalom.

Divers 
 (6642) Henze, astéroïde de la ceinture principale.
Patronyme allemand
Patronyme germanique